Canaria puede referirse a:

 el ave Serinus canaria; 
 las islas Canarias;
 el nombre común de la planta Cynodon dactylon.

Enlaces externos